Fairlie est un patronyme, prénom et toponyme pouvant désigner:

Patronyme

Brian Fairlie (né en 1948), joueur néo-zélandais de tennis
 (1899-1983), auteur et scénariste écossais
 (1924-1990), journaliste et critique social britannique
 (né en 1957), joueur écossais de football
 (né en 1940), homme politique écossais
 (1872-1947), scientifique politique écossais
 (né en 1985), actrice canadienne
 (1891-1963), académicienne et gynécologue écossaise
 (né en 1957), joueur écossais de squash
 (1883-1952), architecte écossais
 (19e siècle), ingénieur de chemins de fer écossais

Prénom
 (1876-1945), peintre anglaise

Toponyme

, parc national du Queensland

Fairlie, village du North Ayrshire

Fairlie, ville de l'île du Sud

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme